Regno Unito
Madeley – parrocchia civile dello Shropshire
Madeley – parrocchia civile dello Staffordshire